Пи́мен, Пи́мін — чоловіче християнське ім'я. Походить від , де утворене від  («пастух, пастир»). Зараз використовується переважно ченцями.

Відомі носії 
 Пимен (1304—1389) — митрополит Київський
 Пимен (1910—1990) — патріарх Московський
 Пимен (Пєгов; 1875/1876-1942) — архієпископ Подільський і Брацлавський, митрополит Київський і всієї України для Української православної автокефальної церкви

Примітки 

Чоловічі імена